Подо́льская у́лица — улица на юго-востоке Москвы в ЮВАО в районе Марьино между улицей Перерва и Донецкой улицей.

Нумерация домов начинается от улицы Перерва.

Происхождение названия 
Название присвоено постановлением № 865 от 27 марта 1980 г. Улица названа по городу Подольск, расположенному к югу от Москвы, в Московской области.

Расположение 
Подольская улица располагается между улицей улицей Перерва и Донецкой улицей. Нумерация домов — от улицы Перерва.

Подольская улица начинается как продолжение улицы Перерва, после её поворота. Заканчивается Подольская улица на пересечении с Донецкой улицей; после перекрёстка Подольская продолжается уже как Новочеркасский бульвар.

Здания и сооружения 
Всего: 34 дома.

 1
 1к2
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 7с2

 8
 9
 11
 13
 13с3
 13с4
 15
 15а
 17

 17с3
 17с4
 18
 19
 21
 23
 25
 27к1
 27к1с2

 27к1с3
 27к2
 27к3
 27к4
 29
 31
 33
 33с2

 22
 23
 23с2
 26
 27
 28
 29
 30
 31

По нечётной стороне:
 1-й микрорайон Марьино

Учреждения на улице 
Отдел внутренних дел по району Марьино ЮВАО города Москвы (ОВД района Марьино):
 Подольская улица, дом 8

Отделение по району Марьино ОУФМС России по городу Москве в ЮВАО:
 Подольская улица, дом 8

Транспорт

Автобус 
По улице проходят автобусы (с остановками «Подольская улица, 33», «Подольская улица» и «Подольская улица, 1»):
625: станция МЦД «Перерва» — станция метро «Братиславская»
657: станция метро «Марьино» — Цимлянская улица
957: станция метро «Марьино» — Поречная улица, 10

Метро 
«Марьино» Люблинско-Дмитровской линии — в 2130 метрах на юго-восток от пересечения с улицей Нижние поля.
«Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии — в 2630 метрах.

Железнодорожный транспорт 
В 650 метрах от северного конца улицы располагается платформа Перерва.
В 300 метрах от западного конца улицы располагается платформа Курьяново.

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Официальный сайт управы Марьино

Улицы Москвы, названные в честь городов